Ɑ – litera rozszerzonego alfabetu łacińskiego
 ɑ – symbol samogłoski otwartej tylnej niezaokrąglonej w Międzynarodowym alfabecie fonetycznym